Tonbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Tonbach (Baiersbronn), Teilort im namengebenden Ortsteil der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Vorderer Tonbach, Weiler in Tonbach (Baiersbronn)

Gewässer
 Tonbach (Murg), linker Zufluss der („Unteren“) Murg bei den Reichenbacher Höfen des Ortsteils Klosterreichenbach der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Tonbach (Hagebach), rechter Zufluss des Hagebachs bei Neustadt, im nordthüringischen Landkreis Eichsfeld

Siehe auch:
 Thonbach